

Persone
 Gabriel Briard – pittore francese
 Silvio Briard – ex calciatore italiano

Altro
 Briard – altra denominazione del Cane da pastore di Brie